L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (sigla NIC) è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat basandosi su un paniere di beni e servizi, che misura l'inflazione dell'intero sistema economico.

Considera l'Italia come un'unica famiglia di consumatori con abitudini di spesa molto differenziate. Si differenzia dall'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che invece si basa su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente. È l'indice di riferimento utilizzato dagli organi di governo per la realizzazione delle politiche economiche.

Nella seguente tabella sono riportate le variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e la variazione media annua, con dati a partire dall'anno 1997.

Fonte: https://web.archive.org/web/20140103105303/http://www3.istat.it/prezzi/precon/dati/indici_nazionali_nic_tipologie.xls
Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_NICUNOBB2010
Fonte: http://www.istat.it/it/files/2015/05/Serie_storiche.zip?title=Prezzi+al+consumo+-+13%2Fmag%2F2015+-+Serie+storiche.zip

Voci correlate
 Tasso d'inflazione
 Indice dei prezzi al consumo

Economia d'Italia
Numeri indice